Rudolf Steiner-Schule steht für:
 allgemein (nach dem Begründer der Bewegung) eine Waldorfschule

 Rudolf Steiner Schule Bochum
 Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Bergstedt
 Rudolf-Steiner-Schule Nienstedten
 Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg
 Rudolf-Steiner-Schule Wandsbek
 Rudolf Steiner-Schule Wien-Mauer
 Rudolf Steiner Schule Kreuzlingen